Hecking ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Hecking (* 1975), deutscher Journalist und Blogger
 Dieter Hecking (* 1964), deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Franz Hecking (1798–1881), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses 
 Gottfried Hecking (1687–1773), deutscher Gelehrter, Moralprofessor und Schulrektor
 Guus van Hecking-Colenbrander (1887–1945), niederländischer Fußballspieler
 Hans-Josef Hecking (1925–2013), deutscher Bankmanager

Siehe auch:
 Hekking